Georg Grosch ist der Name folgender Personen:

* Georg Grosch (Komponist) (1895–1987), deutscher Komponist
 Georg Grosch (Kirchenmusiker) (1902–1974), deutscher Kirchenmusiker
 Georg Grosch (Politiker) (1906–1987), deutscher Politiker (SPD)
 Georg Ferdinand Grosch (1820–1895), Oberregierungs- und Geheimrat, Mitglied im Direktorium der Main-Neckar-Eisenbahn und der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahn